Пуа́-де-Пікарді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північ від Парижа, 27 км на південний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 986 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2235,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Пуа-де-Пікарді на сайті французького Національного інституту географії
 Пуа-де-Пікарді на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Пуа-де-Пікарді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Пуа-де-Пікарді на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма